Belagerung von Narva steht für:

 Belagerung von Narva (1700), siehe Schlacht bei Narva #Verlauf
 Belagerung von Narva (1704)